Hertel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Hertel (1843–1912), tysk målare
 Alfred Hertel (1935–2018), österrikisk oboist
 Dennis M. Hertel (född 1948), amerikansk politiker
 Dieter Hertel (född 1948), tysk klassisk arkeolog
 Ernst Hertel (1870–1943), tysk ögonläkare
 Gustav Hertel (1847–1903), tysk historiker
 Hannes Hertel (född 1939), tysk botanist, lichenolog och bryolog
 Hans Hertel (född 1939), dansk litteraturhistoriker och -kritiker
 Heinrich Hertel (1901–1982), tysk flygingenjör
 
 Johannes Hertel (1872–1955), tysk indolog
 Jørgen Valdemar Torben Hertel (1831–1896), dansk agronom
 Klaus Hertel (född 1936), tysk violinist och komponist
 Paul Hertel (född 1953), österrikisk komponist
 Peter Ludwig Hertel (1817–1899), tysk komponist
 Rainer Hertel (född 1937), tysk molekylärbiolog
 Ralph Hertel (född 1957), schweizisk medicinare
 Stefanie Hertel (född 1979), tysk sångerska